DEC eller dec har flere betydninger:
 dec er en hyppig forkortelse for måneden december.
 Digital Equipment Corporation - tidligere it-virksomhed.
 Deč - en by i Serbien.